Bloomfield hace referencia a:

 Bloomfield (Connecticut)
 Bloomfield (Nuevo México)
 Bloomfield (Nueva York)
 Bloomfield Stadium
 Leonard Bloomfield, lingüista norteamericano.